Вильяэлес-де-Вальдавия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес. Занимает площадь 20,7 км². Население — 70 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии